Го́рки Ратицкие — деревня в Волотовском муниципальном районе Новгородской области, входит в Ратицкое сельское поселение.

Деревня расположена в Приильменской низменности, на автодороге  близ деревни Ратицы.

История 
В Новгородской губернии деревня относилась к Ратицкой волости Старорусского уезда.

Ежегодный день деревни — посвящён Иконе Тихвинской Божьей Матери

До 12 апреля 2010 года деревня была административным центром упразднённого Ратицкого сельского поселения, затем входила в Горское сельское поселение. Законом Новгородской области от 3 марта 2016 года Горское сельское поселение было вновь переименовано в Ратицкое сельское поселение.

Социально-значимые объекты 
Сельский дом культуры и медицинский центр (фельдшерско-акушерский пункт).

В деревне также есть отделение связи и муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Горки Ратицкие».

Транспорт 
Автодороги:  — участок между деревней Выбити и посёлком Волот, дорога на станцию в Мяково.

Примечания 

Населённые пункты Волотовского района